Мбунду — название двух отдалённо родственных языков банту в Анголе и говорящих на них народах:
 Северный мбунду (кимбу́нду, индекс H.21) и говорящие на нём северные мбунду (амбунду) — северо-запад Анголы и соседние районы ДРК и Замбии.
 Южный мбунду (умбунду, индекс R.11) и говорящие на нём южные мбунду (овимбунду) — центр западной Анголы.